2. Zagrebačka nogometna liga predstavlja 7. stupanj nogometnih natjecanja u Hrvatskoj. Prvoplasirani klub ulazi u viši rang - 1. Zagrebačku nogometnu ligu. Kao niži rang postojala je 3. Zagrebačka nogometna liga. Klubovi koji nastupaju u ovoj ligi su s područja grada Zagreba.

Prvaci 

 :Kategorija:Sezone petog ranga HNL-a  
:Kategorija:Sezone šestog ranga HNL-a  
Napomene:  
 - u sezoni 2019./20. prvenstvo prekinuto nakon 14. kola zbog pandemije COVID-19 u svijetu i Hrvatskoj

Sudionici

Sezona 2008./2009.

Sezona 2012./2013.
Izvor:

Sezona 2019./2020.
Izvor:

Sezona 2022./2023.
Izvor:

Poveznice 
 Zagrebački nogometni savez
 zns.hr, 2. ŽNL (2. Zagrebačka liga) 
 Zagrebački nogometni podsavez / savez
 1. Zagrebačka nogometna liga
 3. Zagrebačka nogometna liga
 Kup Zagrebačkog nogometnog saveza
 Druga županijska nogometna liga

Izvori 
 nk-maksimir.hr, NK "Maksimir" - prošle sezone